Блэнд () — англоязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
  (род. 1982) — австралийский гольфист, чемпион Ассоциации профессиональных гольфистов Японии (2015).
  (род. 1953) — канадский баскетболист, участница Олимпийских игр (1976).
  (род. 1947) — британский бегун, чемпион Великобритании (1980) в беге по холмам.
 Блэнд, Бобби (1930—2013) — американский певец в жанре блюз и соул.
 Блэнд, Гарри — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Дьюсбери» (1929).
  (1909—1997) — австралийский чиновник, министр труда и государственной службы (1952—1968) и обороны (1968—1970), председатель совета Австралийской вещательной корпорации (1976).
  (род. 1971) — британский бегун, чемпион Англии (1991, 1999) и Великобритании (1999) в беге по холмам.
 Блэнд, Джеймс:
  (1854—1911) — американский музыкант, член Зала славы авторов песен (с 1970).
  (род. 1985) — американский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, лауреат премии Indie Series Awards за лучший драматический веб-сериал и сценарий к драматическому веб-сериалу (2018).
 Блэнд, Джон:
  (1691—1743) — британский землевладелец и политик, член Палаты общин (1713—1727).
  (1855—1936) — британский хирург, президент Медицинского общества Лондона (1914—1915), Королевского медицинского общества (1920—1922) и Королевской коллегии хирургов Англии (1923—1925).
 Блэн, Джон (ок. 1869—1918) — британский военный и политический деятель, лорд-мэр Брэдфорда (1917—1918).
  (1911—2002) — канадский архитектор, обладатель медали Мэсси (1959).
  (род. 1945) — южноафриканский гольфист, победитель Чемпионата Ассоциации профессиональных гольфистов ЮАР (1977).
  (род. 1958) — британский гребец, серебряный медалист чемпионата мира в восьмёрках (1981).
 Блэнд, Джонатан — британский регбист, победитель Чемпионата графств в составе команды Дарема (1989).
 Блэнд, Джорджина (род. 1992) — британская бадминтонистка, финалистка чемпионата Англии (2018, 2019).
  (1931—2006) — британский пловец, бронзовый медалист Игр Британской империи в эстафете 4×220 ярдов вольным стилем (1950).
 Блэнд, Иэн — британский игрок в боулз, чемпион Англии в мужских четвёрках (2016).
  (род. 1961) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1992).
  (1938—2017) — ирландский и британский фехтовальщие и предприниматель, участник Олимпийских игр (1960), председатель совета директоров BBC (1996—2001), телекоммуникационной компании BT (2001—2007) и Королевской шекспировской труппы (2004—2011).
  (1851—1906) — канадский политик, член Палаты общин (1904—1906).
  (1805—1872) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1852—1859).
  (1786—1867) — британский религиозный деятель, математик и педагог, член Королевского общества (с 1821).
  — новозеландский футболист, обладатель Кубка Океании (1973).
 Блэнд, Мартин (род. 1947) — британский статистик.
  (1886—1972) — британский дипломат, посол Великобритании в Нидерландах (1938—1948).
 Блэнд, Ник (род. 1973) — австралийский детский писатель, лауреат премии «Детская книга года» в младшей категории (2012).
 Блэнд, Нина (род. 1959) — канадская теннисистка, участника национальной сборной в Кубке Федерации.
  (род. 1974) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Хьюстон Астрос».
  (1877—1951) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1917—1923).
  (род. 1934) — новозеландский поэт и актёр, лауреат премии Чамли Общества авторов (1977) и Премии премьер-министра за литературнные достижения (2011).
 Блэнд, Ричард:
  (1710—1776) — американский плантатор и политик; один из подписавших Континентальной ассоциации.
  (1835—1899) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1873—1895, 1897—1899).
  (род. 1973) — британский гольфист, финалист Любительского чемпионата Англии (1993), победитель турнира British Masters (2021).
  (род. 1955) — британский нумизмат, президент Британского нумизматического общества (2012—2016) и Королевского нумизматического общества (с 2018), хранитель отдела мелких древностей и сокровищ (2005—2013) и отдела Британии, Европы и доисторического периода (2012—2015) Британского музея.
 Блэнд, Рэйчел (ур. Ходжес; 1978—2018) — британская журналистка.
  (1859—1950) — канадский теолог-методист.
 Блэнд, Стив — австралийский гимнаст, чемпион мира по прыжкам на двойных мини-батутах (1990).
 Блэнд, Теодорик:
  (1629—1671) — американский торговец и политик, председатель Палаты бюргеров колонии Виргиния (1660).
  (1741—1790) — американский плантатор и политик, делегат Конгресса Конфедерации (1780—1783), член Палаты представителей США (1789—1790).
  (1776—1846) — американский юрист, канцлер штата Мэриленд (1824—1846).
 Блэнд, Том — американский специалист по компьютерной анимации, лауреат премии «Энни» за анимацию персонажа в игре Uncharted 4 (2017).
 Блэнд, Томми — британский регбист, финалист Чемпионата графств в составе команды Нортамберленда (1936).
 
  (1882—1967) — австралийский политик, член Палаты представителей (1951—1961).
  (1686—1763) — ирландский военный деятель, генерал-квартирмейстер Британской армии (1742—1763), главнокомандующий Шотландии (1747—1751, 1753—1756), губернатор Гибралтара (1748/1749—1754).
 Блэнд, Харриет (1915—1991) — американская легкоатлетка.
  (1855—1914) — британский писатель.
 Блэнд, Чарли — британский велогонщик, чемпион Британской лиги велогонщиков (1951).
  (1872—1950) — американский политик, член Палаты представителей (1918—1950).

Топоним 
 Блэнд — округ в штате Виргиния, США